raccoutrage, que l'on peut rencontrer aussi sous la forme racoutrage ou raccouturage, est un terme qui peut désigner :
 le lavage des vitres d'un bâtiment (Bescherelle, à partir de 1845-46) ;
 la réparation d'un conduit de cheminée dans l'argot des ramoneurs ;
 la réparation ou le reprisage d'un élément dans le vocabulaire de la cordonnerie (utilisé depuis au moins 1601) (s'applique aussi bien aux textiles qu'au cuir) ;
 la réparation ou le reprisage d'un tricot dans l'industrie textile.

Textile 
Dans le textile, ce mot appartient au vocabulaire de l'industrie de la maille.

L'opération de raccoutrage se fait à la tombée de la pièce du métier (juste après fabrication) et consiste à reprendre au crochet ou à la machine, selon la jauge de la maille et le style du tricot, les mailles ayant filé au cours du tricotage. Le modèle du point ou du motif doivent être respectés un peu comme dans le rentrayage pour les tissus.

C'est aussi une opération d'entretien et de maintenance des vêtements tricotés ayant "filés" (pullover, bas ou chaussettes...).

Articles connexes 
 remaillage
 Machine à remailler les bas Vitos